Hofkamp steht für 

 Hofkamp (Gnutz), Ortsteil der Gemeinde Gnutz, Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein,
 Hofkamp (Wuppertal), Ortslage und nach dieser Ortslage benannten Straße in Wuppertal, NRW